Atomic City (Idaho)
 Atomic City (Tennessee)